Ирла́ндец

 Ирландцы — европейский народ.
 Ирландец (фильм, 2010).
 Ирландец (фильм, 2019).